Ashley Graham peut faire référence à :
  (né en 1984), joueur australien de rugby à XIII ;
 Ashley Graham (née en 1987), mannequin grande taille américain ;
 Ashley Graham (née en 1989), actrice pornographique américaine.

Personnage fictif 
 Ashley Graham, personnage de Resident Evil 4.